То́мас Па́лмер:
 Палмер, Томас (род. 1990) — австралийский велогонщик.
  (1830—1913) — американский политик, Чрезвычайный посланник и полномочный министр США в Испании (1889—1890).